Анто́н Сергéевич Кóробов (, ) — украинский шахматист, гроссмейстер (2003), четырёхкратный чемпион Украины по шахматам (2002, 2012, 2018, 2020). Чемпион Европы по блицу (2013), серебряный призёр Всемирных интеллектуальных игр в Пекине (2008) и 42-й шахматной олимпиады в Баку (2016), бронзовый призёр командного чемпионат мира в Анталии (2013), чемпион Европы (2021) в составе сборной команды Украины. В составе клубов «SOCAR» (Азербайджан) и «Глобус» (Россия) дважды выигрывал Кубок европейских клубов по шахматам. Коробов являлся тренером Анны Ушениной в победном для неё Чемпионате мира среди женщин 2012 и матче против Хоу Ифань (2013).

В Харькове занимался шахматами у Лидии Саханович (первый тренер) и Юрия Сахановича (1935—2015) в клубе «Пешка». Путевку в большие шахматы дал опытный тренер мм Александр Вайсман.
Выпускник факультета иностранных языков ХНУ имени В. Н. Каразина.

Спортивные достижения 

Победитель турниров: Линарес (2003), Мемориал Геллера (2007), Пардубице (2009, 2010), Абу-Даби (2010, 2018), Нахичевань (2011), Аэрофлот Опен (2012), Нью-Дели (2012), Джермук (2015), Пойковский (2015 и 2016), Люксембург (2017), Sunway Sitges (2019).

Примечания

Ссылки 

 Антон Коробов (на сайте ukrchess.org.ua)
 Антон Коробов: "Никого не слушаю. Даже себя" интервью chess-news.ru
 Антон Коробов (на сайте ruchess.ru)

Чемпионы Украины по шахматам
Выпускники Харьковского университета